Кормёжка:

 Кормёжка — село в Балаковском районе Саратовской области.
 «Кормёжка» — документальный фильм (1992, США)
 «Кормёжка» — триллер (2005, Австралия)